Зубовский — русская фамилия и название населённых пунктов в России.

Фамилия 
 Зубовский, Михаил Иванович (1864—?) — русский государственный деятель, действительный статский советник, губернатор Олонецкой губернии.
 Зверозомб-Зубовский, Евгений Васильевич (1890—1967) — советский энтомолог, член-корреспондент АН УССР.

Населённые пункты 
 Зубовский — посёлок в Данковском районе Липецкой области.
 Зубовский — посёлок в Кимовском районе Тульской области.

Разное 
 Зубовский бульвар
 Зубовский проезд
 Зубовский сельсовет

См. также 
 Зубковский
 Зубов
 Зубовка
 Зубово